Урбана може да се отнася за:
 Урбана (), транслитерация на името на град Ърбана в САЩ, щата Илинойс
 Урбана (), село и община в Италия, регион Венето, провинция Падуа